John Martin (1789–1854) angol festőművész
 John Martin (1833–1913) amerikai szenátor
 John Martin (1868–1951) olimpiai ezüstérmes brit sportlövő
 John Martin angol labdarúgó játékvezető
 John Martin (1951) amerikai színész
 John Martin zenész, a skót Ossian együttes tagja
 John Martin (1980) svéd énekes
 John Martin (1984) ausztrál autóversenyző